Соревнования по сноуборду в рамках зимней Универсиады 2015 года прошли с 5 по 13 февраля в испанской Гранаде. Было разыграно 8 комплектов наград. Победителями в неофициальном зачёте стали сноубордисты Швейцарии. Российскиесноубордисты с единственной «золотой» медалью разделили четвёртое место со сноубордистами Болгарии, Китая и Японии.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт в сноуборде

Примечания

Ссылки 
 Сноуборд на Универсиаде

Зимняя Универсиада 2015